{{Сезон футбольної ліги|
|лого = 
|час = 8 серпня 1981 — 12 червня 1982
|учасників = 18
|чемпіон = Динамо (Бухарест)
|раз = 10
|2 місце = КС Університатя (Крайова)
|3 місце = Корвінул (Хунедоара)
|кубок1 = Кубок чемпіонів
|команди1 = Динамо (Бухарест)
|кубок2 = Кубок кубків
|команди2 = Бая-Маре (Дивізія В)
|кубок3 = Кубок УЄФА
|команди3 = КС Університатя (Крайова),Корвінул (Хунедоара)
|вище = Політехніка (Ясси),Біхор (Орадя),Петролул
|нижче = Університатя (Клуж-Напока),УТА,Прогресул (Бухарест)
|бомбардир =  Ангел Йорденеску
|бголів = 20
|ігор = 
|голів = 
|глядачів = 
|попередній_сезон =1980—1981
|наступний_сезон =1982—1983
}}Дивізія А 1981—1982 — 64-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдесяте здобув Динамо (Бухарест).

 Команди 

 Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бая-Маре (другий дивізіон) взяв участь у Кубку кубків 1982—1983 як фіналіст Кубку Румунії 1981—1982.Позначення:'''

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1981—1982
Румунія
Румунія
1981 у румунському спорті
1982 у румунському спорті